Gimpel peut faire référence à :

Patronyme
 Ernest Gimpel (1913-1973) est un résistant de la Seconde Guerre mondiale et le directeur d'une galerie d'art de réputation internationale
 Harald Gimpel (1951 - ) est un kayakiste est-allemand.
 Jakob Gimpel (1906-1989) est un pianiste polonais.
 Jean Gimpel (1918 - 1996) est un historien médiéviste et essayiste français.
 Léon Gimpel (1873 - 1948) est un photographe français.
 René Gimpel (1881 - 1945) est un collectionneur d'art français.

Autres
 Le Gimpel est un sommet des Alpes, à  d'altitude, dans les Alpes d'Allgäu, et en particulier dans les montagnes de Tannheim, en Autriche (Land du Tyrol).

Homonymie de patronyme